Das Wort Asterstein bezeichnet:

 Fort Asterstein, eine Festungsanlage in Koblenz
 Koblenz-Asterstein, einen Stadtteil von Koblenz